Il singolare del torneo di tennis Open di Zurigo 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrice Steffi Graf che ha battuto in finale Helena Suková 4-6, 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Steffi Graf (campionessa)
 Helena Suková (finale)
 Manuela Maleeva (secondo turno)
 Gabriela Sabatini (primo turno)

 Zina Garrison (quarti di finale)
 Stephanie Rehe (quarti di finale)
 Lori McNeil (semifinali)
 Katerina Maleeva (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open di Zurigo 1986